Mocidade, terme portugais signifiant , peut renvoyer à :
 La Mocidade Portuguesa, organisation de jeunesse de l'époque de l'Estado Novo au Portugal.
 La Mocidade Independente de Padre Miguel, école de samba de Rio de Janeiro au Brésil.